Niederöd ist der Ortsname von

 Niederöd (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Niederöd (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Niederöd (Isen), Ortsteil der Marktgemeinde Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Niederöd (Marktl), Ortsteil der Marktgemeinde Marktl, Landkreis Altötting, Bayern
 Niederöd (Perach), Ortsteil der Gemeinde Perach, Landkreis Altötting, Bayern